|-
| 155101 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155102 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155103 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155104 - ||  || 29 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155105 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155106 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155107 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155108 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155109 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155110 - || 2005 TB || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155111 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155112 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155113 - ||  || 3 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155114 - ||  || 4 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155115 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155116 Verkhivnya ||  || 8 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155117 - ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155118 - ||  || 12 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155119 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155120 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155121 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155122 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155123 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155124 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155125 - ||  || 5 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155126 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155127 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155128 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155129 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155130 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155131 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155132 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155133 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155134 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155135 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155136 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155137 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155138 Pucinskas ||  || 9 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155139 - ||  || 13 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155140 - || 2005 UD || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155141 - || 2005 UY || 20 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155142 Tenagra ||  || 26 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 155143 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155144 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155145 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155146 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155147 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155148 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155149 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155150 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155151 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155152 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155153 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155154 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155155 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155156 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155157 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155158 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155159 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155160 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155161 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155162 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155163 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155164 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155165 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155166 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155167 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155168 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155169 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155170 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155171 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155172 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155173 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155174 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155175 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155176 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155177 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155178 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155179 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155180 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155181 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155182 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155183 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155184 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155185 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155186 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155187 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155188 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155189 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155190 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155191 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155192 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155193 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155194 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155195 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155196 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155197 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155198 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155199 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155200 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-